Wesendonck Lieder (Canciones de Mathilde Wesendonck), de Richard Wagner, es un ciclo de cinco canciones para voz femenina con acompañamiento de piano (posteriormente orquestado por Felix Mottl) compuesto por el compositor alemán sobre cinco poemas de Mathilde Wesendonck, esposa del banquero y mecenas Otto Wesendonck.

Origen 

Enamorado platónicamente de Mathilde, Wagner usó dos de las canciones - Im Treibhaus y Träume - como bocetos (o estudios) para escenas del segundo y tercer acto de su ópera o drama musical Tristan und Isolde. 
Wagner componía al mismo tiempo el fogoso primer acto de La Valquiria.
La orquestación de Mottl es la usada habitualmente y son interpretadas por soprano o mezzosopranos, muy ocasionalmente por tenor (Lauritz Melchior grabó la cuarta y quinta y René Kollo el ciclo) y en alguna oportunidad por barítono (Matthias Görne). En 2011, Jonas Kaufmann graba el ciclo completo dirigido por Donald Runnicles en Berlín.
En 1976, el compositor Hans Werner Henze realizó otra orquestación de cámara.

Las cinco canciones 
 Der Engel (El Angel), noviembre de 1857.
 Stehe still! (¡Detente!), febrero de 1858.
 Im Treibhaus - Studie zu Tristan und Isolde (En el invernadero), mayo de 1858.
 Schmerzen (Penas), diciembre de 1857.
 Träume -  Studie zu Tristan und Isolde (Sueños), diciembre de 1857.

Textos

Discografía de referencia 
Entre las versiones con orquesta de referencia se cuentan las de Flagstad, Traubel, Farrell, Christa Ludwig (con Klemperer), Crespin, Varnay y Norman.
 May Hemmingsen (Soprano) Marcelo Zurlo (Director) http://www.youtube.com/watch?v=kLKiqC2OypQ
 Elena Gerhardt, Arthur Nikisch (piano), 1911
 Johanna Gadski, WB Rogers, 1912/16
 Frida Leider, LSO John Barbirolli, 1931/28
 Lauritz Melchior, Philadelphia, Eugene Ormandy (4,5), 1935
 Tiana Lemnitz, Michael Raucheisen (piano), 1936/37
 Lotte Lehmann, Paul Ulanowsky (piano), 1941 
 Tiana Lemnitz, Staatskapelle, Robert Heger, 1944
 Helen Traubel, Philadelphia, Leopold Stokowski, 1940
 Helena Braun, Bayerische Rundfunk, Hans Rosbaud, 1945
 Kirsten Flagstad, Gerald Moore (piano), 1948
 Kirsten Flagstad RPO, Thomas Beecham, 1948
 Kirsten Flagstad, Oslo PO Øivin Fjeldstad, 1951
 Kirsten Flagstad, BBC Symphony Malcolm Sargent, 1953
 Kirsten Flagstad, VPO Hans Knappertsbusch, 1956
 Martha Mödl, Cologne West German Radio Symphony Orch, Joseph Keilberth, 1956 
 Astrid Varnay, Bavarian Radio Leopold Ludwig, 1956
 Régine Crespin, ONRF Georges Prêtre, 1961
 Eileen Farrell, NYPO Leonard Bernstein, 1961
 Christa Ludwig, Philharmonia Otto Klemperer, 1962
 Ingrid Bjoner, Steen-Nokleberg (piano)
 Maureen Forrester, John Newmark (piano), 1968
 Janet Baker, Philharmonia Adrian Boult, 1971/76
 Jessye Norman, Irwin Gage (piano), 1973
 Jessye Norman, LSO Colin Davis, 1975
 René Kollo (tenor), Christian Thielemann, 1976
 Birgit Nilsson LSO Davis, 1976
 Yvonne Minton (mezosoprano). Orquesta Sinfónica de Londres, Pierre Boulez, 1979
 Agnes Baltsa LSO, Jeffrey Tate, 1985
 Karan Armstrong, Leipzig GWH, Kurt Masur, 1988 (filmación)
 Cheryl Studer Dresden Staatskapelle, Giuseppe Sinopoli, 1993/94
 Waltraud Meier, Orch. de Paris Daniel Barenboim, 1991
 Anne Evans, BBC/Wales Otaka, 1994
 Eva Marton, Budapest O. John Carewe, 1999
 Marjana Lipovsek, Philadelphia, Wolfgang Sawallisch, 1995 (Henze versión)
 Julia Varady (Soprano) Viktoria Postnikova (Piano), DVD
 Julia Varády, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Dietrich Fischer-Dieskau 
 Christine Brewer, Roger Vignoles (piano)
 Jane Eaglen, LSO, Donald Runnicles, 2000
 Nina Stemme (soprano); Jozef de Beenhouwer (piano), 2004
 Charlotte Margiono, Limburg Symphony Orchestra Ed Spanjaard, 2005
 Adrianne Pieczonka, Munich Radio Orchestra, Ulf Schirmer, 2006
 Stephanie Blythe, EOP, John Nelson (Henze versión)
 Jonas Kaufmann, Deustche Oper Berlin, Donald Runnicles, 2011

Enlaces externos 
  Mathilde Wesendonck.  Artículo de Judith Cabaud, autora de Mathilde Wesendonck o el sueño de Isolda.
 Wagner:  Fünf Gedichte für eine Frauenstimme ("Wesendonck Lieder") 
 Kirsten Flagstad - El ángel
 Kirsten Flagstad - Detente
 Kirsten Flagstad - En el invernadero
 Kirsten Flagstad - Penas
 Kirsten Flagstad - Sueños

Ciclos de canciones de Richard Wagner
wesendock
Composiciones de 1858